

Geografia 
 Australia
 Sorrento – città della Contea di Mornington Peninsula, Victoria
 Cina
 Sorrento –  complesso residenziale situato a Kowloon
 Italia
 Sorrento – comune della città metropolitana di Napoli
 Stati Uniti d'America
 Sorrento – census-designated place della Contea di Lake, Florida
 Sorrento – città della Parrocchia di Ascension, Louisiana 
 Sorrento – città della Contea di Hancock, Maine

Altro 
 Syria (Sorrento) – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Sorrento – nave del gruppo Grimaldi in servizio congiunto con la gemella Florencia sulla linea Brindisi – Corfu – Gomenizza – Patrasso
 Sorrento – nave da soccorso della Regia Marina